Frontissa
 Xarnera: Zona d'unió de les valves dels bivalves (mol·luscs pel·lecípodes o lamel·libranquis).
Geologia:
 Xarnera: La zona de màxima curvatura d'un plec